Estanislao Argote – ex calciatore spagnolo, attaccante
 Gonzalo Argote de Molina – storico spagnolo del XVI secolo
 José Argote – arbitro di calcio venezuelano
 Juan Argote – calciatore boliviano, centrocampista